Лавре́нтьева — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Лаврентьева, Екатерина Александровна (род. 1981) — российская саночница, многократная чемпионка России и мира.
 Лаврентьева (Цветкова), Матрёна Дмитриевна (1924—2014) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Лаврентьева, Наталья Ивановна (1912—1999) — ткачиха, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета СССР 3-го, 4-го и 5-го созывов.
 Лаврентьева (Ошерова), Светлана Васильевна (род. 1941) — актриса, Народная артистка России. Лаврентьева, Софья Ивановна (1836—1918) — прозаик, мемуарист.